Barracuda kan syfta på:

 Barracuda – en rovfisk
 Barracudafiskar – en familj av fiskar till vilken barracudan hör
 Barracuda AB – en svensk tillverkare av avancerade kamouflagenät mm
 Projekt 945 Barrakuda – en rysk ubåtsklass
 Barracuda (film) – en amerikansk kortfilm från 2014 i regi av Albin Glasell
 Barracuda (TV-program) – ett danskt TV-program som riktar sig till äldre barn, 8-12-årsåldern
 Barracuda (serietidning) –  en svensk serietidning som gavs ut åren 1990–1991 av Atlantic Förlags/Pandora Press
 Barracuda (tecknad serie) –
 Barracuda Rum –  en romsort som tillverkas i Karibien och Vin & Sprit övervakar kvaliteten